Жика Лазић може да се односи на:
 Живојин Жика Лазић (1876–1958), бан Вардарске бановине и министар унутрашњих послова Краљевине Југославије
 Живорад Жика Лазић (1933–2009), сценариста и глумац